Taute ist der Familienname folgender Personen: 

 Max Taute (1878–1934), deutscher Militärarzt
 Reinhold Taute (1851–1915), deutscher Schriftsteller und Freimaurer 
 Wolfgang Taute (1934–1995), deutscher Prähistoriker 

Taute steht für: 

 Taute (Fluss), ein Fluss in Frankreich

Siehe auch:
 Taut
 Taudte
 Daute